Reborn:

Музыка 
  — четвёртый альбом музыкальной группы Era.
 Reborn — первый полноформатный альбом финской группы Northern Kings.
 Reborn Dogs — шестой студийный альбом немецкой группы Holy Moses.
 Reborn — второй студийный альбом французского диджея Kavinsky

Другое 
 Reborn! — популярная манга и аниме